Cingetorige è un nome celtico  e che fu portato da due capi del I secolo a.C., ricordati da Gaio Giulio Cesare nel De bello Gallico:

Cingetorige – uno dei due capi in lotta per la supremazia sulla tribù gallica dei Treveri;
Cingetorige – uno dei quattro sovrani della tribù britannica dei Cantiaci durante le spedizioni cesariane in Britannia.